Kattöga kan avse:
 En reflex, särskilt på en cykel, specifikt en retroreflektor
 En reflexbricka i allmänhet, äldre benämning
 En halvädelstens-variant av mineralet Krysoberyll
 En term i kulspel
 En roman av Margaret Atwood

Se även 
 Cats eyes, vägreflexer i Storbritannien
 Förgätmigej, namnet i ett bygdemål
 Honda NSR125, om strålkastarnas form
 Kattögoneffekt, en speciell optisk egenskap hos vissa mineral och ädelstenar